przydroże – pas ziemi po bokach drogi porosły trawą

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4

 Przydroże – część miasta Zielona Góra
 Przydroże – przysiółek wsi Kadłub w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia
 Przydroże – część wsi Przechód w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Sosnówka
 Przydroże – przysiółek wsi Krzepielów w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława

Miejscowości na Białorusi 

 Przydroże – chutor w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Przebrodzie.

Zobacz też 
 Przydroże Małe
 Przydroże Wielkie

Przypisy